Новосвітська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Новосвітська селищна рада — Автономна Республіка Крим, м. Судак
 Новосвітська селищна рада — Донецька область, Старобешівський район